IL-1 ist eine Abkürzung für:
 einen Botenstoff in der Biologie; siehe Interleukin 1
 ein Schlachtflugzeug der Sowjetunion; siehe Iljuschin Il-1
 eine Straße in den Vereinigten Staaten, siehe Illinois State Route 1

IL01